Элеанор Люси В. «Элли» Кендрик (; род. 6 июня 1990) — английская актриса, известная по роли Анны Франк в мини-сериале BBC 2009 года «Дневник Анны Франк», Иви Моррис в первой серии сериала 2010 года «Вверх и вниз по лестнице», и Миры Рид в сериале канала HBO «Игра престолов».

Ранняя жизнь 
Кендрик родилась в Лондоне. Она поступила в Бенеденскую школу в Кенте и проводила время в Национальном молодёжном театре. В октябре 2009 года, она получила место для изучения английского языка в Кембриджском университете.

Карьера 
Кендрик исполняла роли в «Воскрешая мёртвых» (2004), «Доктора» (2004), «Главный подозреваемый» (2006), «Льюис» (2007), и «Воспитание чувств» по сценарию Ника Хорнби, который был представлен на кинофестивале в Сандэнсе 2009 года.

Кендрик сыграла Анну Франк в мини-сериале 2009 года «Дневник Анны Франк». Её представление похвалили за «принесение свежего реализма культовой роли».

В 2012 году, Кендрик появилась в роли Миры Рид в третьем сезоне «Игры престолов».

Фильмография

Радиография

Примечания

Ссылки 
 
 Ellie Kendrick — Spotlight CV
 Kendrick in a BBC Press Release